Kärlek eller kärleken kan syfta på

 Kärlek – ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring

Kultur 
 Kärlek (1952) – en svensk film från 1952
 Kärlek (film, 1971) – en ungersk film från 1971
 Kärlek (musikalbum) – ett musikalbum av Stockholms negre
 Kärlek (pjäs) – en pjäs av Kaj Munk
 Kärlek (sång) – en sång av Ola Magnell från 1984
Kärleken (Ann-Cathrine Wiklander-sång) - en sång med Ann-Cathrine Wiklander från 1993.
 Kärleken (Sten & Stanley-sång) - en sång med Sten & Stanley från 1988
 Kärleken (roman) – roman av Theodor Kallifatides
 Kärleken (1980) – en filmatisering av denna roman från 1980
 Torka aldrig tårar utan handskar: 1. Kärleken – en  roman av Jonas Gardell

Geografi 
 Kärleken, Halmstad – stadsdel i Halmstad
 Kärleken, Lerums kommun – en ö i Lerums kommun

Se även
 Guds kärlek – ett centralt begrepp inom monoteistiska, personliga Gudsuppfattningar